Cottage – tipo di architettura
 Giardino cottage – tipo di giardino
 Cottage loaf – pane inglese
 Craven Cottage – stadio di Londra

Pagine correlate 
 The Cottage

Altri progetti